Estación Ocoa

Ocoa:municipio cabecera de la provincia de San José de Ocoa, a orillas del río Ocoa. Es uno de los tres municipios de esta provincia y su nombre antiguo es El Maniel.
Ocoa: Valle ubicado en la Región de Valparaíso, Chile.
Ocoa: Poblado localizado en el Valle antes nombrado.
Ocoa: Estación de Ferrocarril que queda en el Valle antes nombrado.
OCOA: Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas creado por la dictadura uruguaya para la persecución y represión de opositores del régimen.